Manie peut désigner :

Arts
 Manie Manie, un recueil de trois courts métrages animés de science-fiction.

Patronymie 
 Christine Manie, footballeuse camerounaise.

Toponymie
en 
 Le Manie, une frazione de la commune de Finale Ligure
en Pologne
 Manie, un village dans la voïvodie de Lublin
 Rivière Manie, un affluent de la rivière du Loup (Bas-Saint-Laurent) (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la ville de Rivière-du-Loup), coulant dans le territoire non organisé de Picard et dans la municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska, dans la MRC de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.

Psychologie
 Manie est un état mental caractérisé par des degrés d'humeur.